Ояма ( або ) — японське прізвище та топонім.

Відомі носії 
 Ояма Івао — японський маршал.
 Ояма Кана — японська волейболістка.
 Масутацу Ояма — майстер карате, творець стилю Кекусинкай.
 Ояма Сігеру — майстер карате, учень Масутацу Оями, творець стилю Ояма-карате.
 Ояма Угу — бразильський гравець в настільний теніс.
 Ояма Ясухару — 15-й довічний Мейдзін сьогі.
 Ояма Ясухіко — майстер карате, учень Масутацу Оями, сподвижник стилю Ояма-карате. Брат Сігеру Оями.

Топоніми 
 Ояма (Тотіґі)
 Ояма (Сідзуока)

Інше 
 Ояма-карате — стиль карате, створений Сігеру Оямою на основі Кекусінкай.
 Оннагата або ояма ( або ) — травесті-амплуа театру кабукі; актори-чоловіки, що спеціалізуються на жіночих ролях.